Brendan Chardonnet – calciatore francese
 Michèle Chardonnet – ex ostacolista francese
 Sébastien Chardonnet – pilota di rally francese
 Rocca di Chardonnet - monte delle Alpi Cozie